1956/57 was het 46ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Staatsliga A, de tweede klasse Staatsliga B. De competitie was enkel toegankelijk voor clubs uit Wenen, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich en Steiermark. Voor clubs uit het westen van het land die nog geen profclub waren was er de Tauernliga Nord (Salzburg), Tauernliga Süd (Kärnten) en de Arlbergliga (Tirol en Vorarlberg).

Staatsliga A 

(K) = kampioen, (P) = gepromoveerd 

Kampioenenploeg: Walter Zeman, Herbert Gartner - Josef Höltl, Ernst Happel, Wilhelm Zaglitsch, Lambert Lenzinger, Gerhard Hanappi, Lothar Bilek, Franz Golobic, Karl Giesser, Robert Körner (C), Paul Halla, Johann Riegler, Robert Dienst, Alfred Körner, Josef Bertalan, Bruno Mehsarosch, Herbert Schaffranek - Trainer: Robert Körner.

Eindronde

Tweede Klasse 

Oostenrijks voetbalseizoen